Norra Tvigölpen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norra Tvigölpen (vid Jumo, Iniö), Åboland, 
 Norra Tvigölpen (vid Keistiö, Iniö), Åboland,

Se även
Tvigölp
Tvigölpen
Södra Tvigölpen

Robotskapade Finlandförgreningar